No Exit může být:

 No Exit (album, The Angels) – album skupiny The Angels (1979)
 No Exit (album, Fates Warning) – album skupiny Fates Warning (1988)
 No Exit (album, Blondie) – album skupiny Blondie (1999)